

Niemcy 
 Gröditz – dzielnica miasta Weißenberg
 Gröditz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Grodziec